Arrábida : 
 Serra de l'Arrábida, montagne au Portugal
 Arrábida (IPR), vin portugais